Classement mondial des joueurs de snooker pour la saison 2005-2006. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2003-2004 et 2004-2005).

Notes et références 

2005-2006
Classements 2005-2006
Classements 2005-2006